Мыски — топоним.

 Мыски — город в Кемеровской области.
 Мыски — посёлок в Каменском районе Алтайского края.